Die NHL-Saison 1969/70 war die 53. Spielzeit in der National Hockey League. 12 Teams spielten jeweils 76 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Boston Bruins nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die St. Louis Blues.

Auch im dritten Jahr hatten die neuen Teams ihren Abstand zu den etablierten „Original Six“ nicht verringern können. Wieder waren die Blues ihr Vertreter im Finale und wieder blieben sie ohne auch nur einen Sieg. Es war die Saison des Bobby Orr und hier sind sich die Experten einig, es war die herausragendste Saison, die ein einzelner Spieler jemals in der NHL hatte. Bisher existierende Rekorde purzelten und Orr hob die Messlatte in unvorstellbare Höhen. Im Vorjahr hatte Pat Stapleton mit 50 Assists einen Vorlagenrekord aufgestellt, Orr hatte ihn schon am 15. Januar eingeholt. Drei Tage später war sein eigener Rekord mit 64 Punkten von einem Verteidiger fällig. Genau einen Monat später war es sein eigener Rekord von 21 Toren von einem Verteidiger, der nun der Vergangenheit angehörte. 33 Tore, 87 Vorlagen und somit 120 Punkte waren die neuen Bestmarken, doch nicht die absoluten Zahlen, sondern der Vergleich mit den alten Werten machte diese Saison so einzigartig. Nie wieder hat ein Spieler die Rekorde derart verbessert und noch nie war ein Verteidiger der beste Scorer der Saison. Auch in den Play-Offs waren die Rekorde vor Orr nicht sicher. Die Bestmarken für Verteidiger lagen hier seit 1938 mit 5 Toren bei Babe Siebert und seit 1962 mit 16 Punkten bei Tim Horton. Bobby war hier mit 9 Toren, 11 Assists und 20&nbso;Punkten das Maß aller Dinge. Am Ende der Saison wurde er mit 4 Trophies geehrt.

Das Spiel der Verteidiger in der NHL und die Erwartungshaltung daran war nicht mehr das, was es vor der Saison gewesen ist. War da sonst noch was in dieser Saison? Ja! In Chicago sorgte ein junger Torwart für Aufsehen. Tony Esposito schaffte in seiner Rookiesaison 15 Shutouts, was für einen Rookie Rekord war und seit den späten 1920er Jahren kein Torwart mehr geschafft hatte. In diesem Jahr starb Terry Sawchuk, der vielleicht beste Torwart der NHL-Geschichte im Alter von nur 40 Jahren. Er erlag den schweren Verletzungen, die er sich bei einer Auseinandersetzung mit seinem Mannschaftskameraden, Ron Stewart, in seinem Garten zugezogen hatte. Auch zwei andere Raufbolde sorgten für Furore. In einem Vorbereitungsspiel gerieten Bostons Ted Green und Wayne Maki aus St. Louis aneinander. Die beiden vergaßen, wofür die Schläger eigentlich da waren und lieferten sich ein spektakuläres Gefecht.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Amateur Draft 1969

Weblinks 
 
 NHL 1969/70 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1969/70
1969/70